Isabella van Croÿ (1856-1931), echtgenote van Frederik van Oostenrijk
Isabella van Croÿ (1890-1982), echtgenote van Frans Maria Luitpold van Beieren